Fich kan avse:

 Alfred Fich, en dansk-svensk tidningsman.
 Charlotte Fich, en dansk skådespelare